Tiverton puede referirse a:

 Tiverton, Devon, Inglaterra

 Tiverton (Cheshire), Inglaterra
 Tiverton (condado de Newport, Rhode Island), Estados Unidos
 Tiverton (Ontario), Canadá
 Tiverton (Rhode Island), Estados Unidos